Denumirea de Kladeneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kladeneț, un sat în comuna Stambolovo, regiunea Haskovo;
 Kladeneț, un sat în comuna Șumen, regiunea Șumen.